Существует несколько фильмов с таким названием:

 «Медовый месяц» () — 1947 год, реж. Уильям Кейли.
 «Медовый месяц» — 1956 год, реж. Надежда Кошеверова.
 «Медовый месяц» — 1959 год, реж. Майкл Пауэлл.
 «Медовый месяц» — 1978 год, реж. Билле Аугуст.
 «Медовый месяц» — 1985 год, реж. Патрик Джемейн.
 «Медовый месяц» — 1991 год, реж. Сергей Иванов.
 «Медовый месяц» — 2014 год, реж. Leigh Janiak.
 «Медовый месяц» — 2018 год